Bataille de Mortagne (1794)
 Bataille de Mortagne (1795)